Stubdrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Stubdrup (Harte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Harte Sogn, Kolding Kommune
 Stubdrup (Øster Brønderslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Brønderslev Sogn, Brønderslev Kommune

 Tyskland
 Stubdrup (Sydslesvig) – en spredt bebyggelse i Angel i Sydslesvig